Deux régiments de cavalerie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment d’Esclainvilliers » :
 Le régiment d’Esclainvilliers cavalerie (1645-1654) ;
 Le régiment d'Esclainvilliers cavalerie (1691-1724)

Homonymie d'unités militaires